Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин () — ежегодное соревнование норвежских женских команд по кёрлингу. Проводится с 1979 года. Организатором является  ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Норвегию на международной арене как женская сборная Норвегии.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Норвегии (curling.no), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Норвегии по кёрлингу (муж.: 1957—2016, жен.: 1979—2015; указаны только скипы) | curling — Norgesmestere — Store norske leksikon

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1979 года